Кубанский казачий хор (полное название — Государственный академический орденов Дружбы народов и святого благоверного великого князя Димитрия Донского 1-ой степени Кубанский казачий хор) — хоровой певческий коллектив, основанный в 1811 году. Единственный в России профессиональный коллектив народного творчества, имеющий непрерывную преемственную историю с начала XIX века. В репертуар входят кубанские казачьи, русские и украинские народные песни, а также песни на стихи русских и украинских поэтов в обработке Виктора Захарченко — художественного руководителя коллектива.

Кубанский казачий хор признан своеобразным — подлинным национальным культурным брендом. Поистине исторический коллектив является особо ценным объектом культурного достояния Краснодарского края в области традиционной народной культуры.

Руководство 
 Художественный руководитель и главный дирижер Кубанского казачьего хора — народный артист России, Украины, республик Адыгея, Абхазия, Карачаево-Черкесия, профессор, композитор, Герой труда Кубани, дважды лауреат Государственной премии России Виктор Гаврилович Захарченко.
 Директор хора — заслуженный работник культуры России, Украины и Республики Адыгея Анатолий Евгеньевич Арефьев.
 Главный хормейстер — заслуженный артист Карачаево-Черкесской Республики Андрей Михайлович Кобельков.
 Балетмейстер — заслуженная артистка Республики Адыгея, заслуженный деятель искусств Кубани Елена Николаевна Арефьева.
 Руководитель оркестра (дирижер) — Заслуженный деятель искусств Карачаево-Черкесской Республики Игорь Владимирович Прихидько.

 Черноморские Войсковые музыкантский и певческий хоры (c 1810)

 Кубанские Войсковые музыкантский и певческий хоры (c 1861)

 Советский Кубанский Войсковой певческий хор (с марта 1918)

 Кубано-Черноморский государственный певческий хор (c 21 апреля 1920)

 Кубанский мужской вокальный квартет

 Кубанский казачий хор (c 25 июля 1936)

 Государственный ансамбль песни и пляски кубанских казаков (c января 1938)

 женский ансамбль (с сентября 1943 года)

 Государственный ансамбль песни и пляски кубанских казаков (c сентября 1944)

 Межколхозный ансамбль песни и танца (с марта 1960)

 Ансамбль «Кубань» (1963)

 Кубанский казачий хор (c 1968)

История 

Началом творческого пути коллектива считается 14 октября 1811 года, когда был создан Черноморский Войсковой певческий хор. У его истоков стояли духовный просветитель Кубани протоиерей Кирилл Россинский и регент Григорий (? Константин ?) Гречинский. Спустя полвека Черноморский Войсковой певческий хор был переименован в Кубанский Войсковой певческий хор. С этого момента коллектив стал не только принимать участие в богослужениях, но и давать светские концерты, исполняя наряду с духовными народные песни и произведения классической музыки. С 1921 года по 1935 год его работа была приостановлена, а в 1936 году коллектив был воссоздан под современным названием и под руководством Григория Митрофановича Концевича (худрук) и Якова Михеевича Тараненко (регент).

В 1969 году главным хормейстером Государственного Кубанского казачьего хора становится Илья Антонович Петрусенко, он так же возглавляет певческие коллективы «Колос» и «Нива». Под его руководством коллективы неоднократно становились лауреатами Всесоюзных и Всероссийских фестивалей народного хорового творчества, так же они выезжали с концертами и за рубеж.

В 1971 году Кубанский казачий хор становится дипломантом международного фольклорного фестиваля в Болгарии, что положило начало многочисленным почетным званиям, завоеванным позднее на различных международных и всероссийских фестивалях и конкурсах.

В 1974 году художественный руководителем коллектива стал композитор Виктор Гаврилович Захарченко, который разработал и воплотил в жизнь концепцию учреждения культуры, планомерно занимающегося возрождением традиционной народной культуры. В настоящее время в Государственном бюджетном научно-творческом учреждении культуры Краснодарского края «Кубанский казачий хор» работает 384 человек, в том числе 133 из них — артисты Кубанского казачьего хора.

Кроме активной гастрольно-концертной деятельности в Кубанском казачьем хоре проводится систематическая работа по записи, научному изучению и сценическому освоению традиционного песенного и танцевального фольклора Кубанского казачества.

В 1985 году на отчетном концерте детской музыкальной хоровой студии, услышав выступление творческого коллектива под управлением Натальи Безугловой, Виктор Захарченко предложил создать детский творческий коллектив при Кубанском казачьем хоре — спутник Кубанского казачьего хора. Так появилась средняя общеобразовательная школа-интернат народного искусства для одаренных детей имени В. Г. Захарченко.

Репертуар 
В репертуаре Кубанского казачьего хора сохранены песни разных эпох. В них запечатлены факты военного и культурного освоения Кубани, биография Кубанского казачьего войска, светская и духовная культура Екатеринодара. В этих песнях нашли отражение и трагические события Гражданской войны, и гонение на казачество и репрессии 30-х годов прошлого столетия, и советская эстетика «большого стиля» в национальном искусстве. Хор в своих песнях и вокально-хореографических композициях знакомит всё новые и новые поколения зрителей как с судьбами отдельных личностей, повседневностью музыкальной культуры Кубани, так и с исторической героикой, большой драмой казачества в целом. В определённом смысле Кубанский казачий хор является историческим памятником, запечатлевшим события двухвековой истории в формах музыкальной и певческой культуры.

Награды. Признание 
 1975, 1984 — дважды лауреат Всероссийского конкурса Государственных русских народных хоров в Москве (1975, 1984 гг.)
 1988 — орден Дружбы народов, за большой вклад в укрепление дружбы и братского сотрудничества социалистических наций и народностей СССР;
 1990 — лауреат Государственной премии Украинской ССР имени Тараса Шевченко;
 1993 — присвоено почётное звание «Академический хор» (Государственный академический орденa Дружбы народов Кубанский казачий хор).
 2001 — Почётная грамота Совета Министров Республики Беларусь (8 октября 2001 года) — за активное участие в укрепление интеграции между Республикой Беларусь и Российской Федерацией, пропаганду белорусской культуры
 2011 — орден святого благоверного Великого князя Димитрия Донского I степени (награда Русской православной церкви);
 2011 — Благодарность Президента Российской Федерации (10 ноября 2011 года) — за большой вклад в развитие отечественной культуры и достигнутые творческие успехи;
 2014 — присвоено почётное звание «Заслуженный художественный коллектив Приднестровской Молдавской Республики» (3 мая 2014 года) — за заслуги в развитии и укреплении сотрудничества в сфере культуры и искусства между Российской Федерацией и Приднестровской Молдавской Республикой.

Дискография 
 «Во Кубанской во станице» (1990) Грампластинка. Народные песни черноморских и линейных казаков
 «Кубанский казачий хор. Песни Виктора Захарченко» (1991) Аудиоальбом с песнями Кубанского казачьего хора.
 «Ты Кубань, ты наша Родина» (1992) Аудиоальбом с песнями Кубанского казачьего хора.
 «Кубанский казачий хор» (1992) Аудиоальбом с песнями Кубанского казачьего хора.
 «Кубанские народные песни» (1992) Грампластинка.
 «Там на Кубани» (1992) Грампластинка. Народные песни черноморских и линейных казаков.
 «Кубанский казачий хор» (1992) Грампластинка.
 «Народные песни кубанских станиц» (1992) Грампластинка.
 «Розпрягайте, хлопці, коней» (1997) Видеокассета с записью концерта Кубанского казачьего хора в КЗ им. Чайковского.
 «Кубанский казачий хор» (1999) Видеокассета с записью концерта Кубанского казачьего хора в КЗ ДК «Украина» Киев.
 «Кубанский казачий хор в Кремле». Первое издание (2003) Видеоальбом с концертом Кубанского казачьего хора в Государственном Кремлёвском дворце.
 «Россия, Русь, храни себя, храни» (2003—2004) Двойной аудиоальбом с популярными народными и авторскими песнями в исполнении мужского хора Московского Сретенского монастыря, Кубанского казачьего хора такими как «Черный ворон», «Калинка».
 «Авторские. Песни Виктора Захарченко на стихи русских и украинских поэтов-классиков» (2004) Двойной авторский альбом на стихи русских и украинских поэтов-классиков.
 Кубанский казачий хор в Государственном Кремлёвском дворце с концертной программой «Мы с тобой казаки» (2004) Видео-версия концерта Кубанского казачьего хора в Государственном Кремлёвском дворце с программой «Мы с тобой казаки».
 «Хлеб всему голова» (2004) Видео-версия концерта «Хлеб всему голова» (выступление август 2004 года в ГЦКЗ «Россия», г. Москва).
 «В минуты музыки» (2005) Двойной аудиоальбом с песнями Кубанского казачьего хора.
 «Поёт Кубанский казачий хор. Народные песни черноморских казаков. За Кубанью огонь горыть» (2005) Двойной аудиоальбом с песнями Кубанского казачьего хора.
 «Песни Великой Победы» (2005) Музыкальный альбом, выпущен к 60-летию Победы, содержит старинные казачьи походные и лирические народные песни, популярные песни времен ВОВ.
 Мультимедийный диск, посвящённый 195-летию Кубанского казачьего хора (2006)
 «Вспомним братцы -мы кубанцы!» (2007) Двойной аудиоальбом с кубанскими песнями.
 Рождественские концерты Кубанского казачьего хора и хора московского Сретенского монастыря (2007) Двойной видеоальбом с Рождественским концертом Кубанского казачьего хора и хора московского Сретенского монастыря.
 «Не торгуют, княже, Родиной!» (2008) Юбилейный альбом В. Захарченко.
 «Музыкальное приношение Украине. Народные черноморские песни кубанских станиц» (2008) Подарочное издание включает в себя четыре аудиодиска. 1. Народные черноморские песни кубанских станиц. 2. Народные черноморские песни кубанских станиц. 3. Песни на стихи украинских поэтов. 4. Песни Виктора Захарченко и народные песни кубанских станиц.
 «Розпрягайте, хлопці, коней…» (2008) Двойной аудиоальбом популярных песен «Розпрягайте, хлопці, коней!» в исполнении Кубанского казачьего хора. В альбом вошли также авторские произведения Виктора Захарченко.
 «Песни Виктора Захарченко на стихи русских поэтов». (2009) Юбилейный выпуск. Двойной аудиоальбом, посвящённый 35-летию творческой деятельности Виктора Захарченко в Кубанском казачьем хоре.
 «Авторский концерт композитора Виктора Захарченко в Зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя». (2009) Юбилейный выпуск. Двойной аудиоальбом, посвящённый 35-летию творческой деятельности В. Захарченко в Кубанском казачьем хоре.
 «Юбилейный концерт в Государственном Кремлёвском дворце. Кубанскому казачьему хору 195 лет!». Запись 26 октября 2006 г. (2009) Кубанскому казачьему хору 195 лет! Юбилейный выпуск. Посвящён 35-летию творческой деятельности В. Захарченко в Кубанском казачьем хоре.
 CD «За Веру и Отечество» (2009) Аудиоальбом песен в исполнении Кубанского казачьего хора с одноимённой концертной программы в Государственном Кремлёвском дворце, посвящённой 64-й годовщине Великой Победы. Защитникам России посвящается.
 «Концерт Кубанского казачьего хора в Государственном Кремлёвском дворце с участием Н. Михалкова». Запись концерта 11 апреля 2003 г. (2009)
 Видеоальбом с концертом Кубанского казачьего хора в Государственном Кремлёвском дворце с участием Н. Михалкова, а также аудиоальбом «За веру и Отечество».
 «За Веру и Отечество» (2009) Видеоальбом с концертом Кубанского казачьего хора в Государственном Кремлёвском дворце с программой «За Веру и Отечество», а также аудиоальбом «Никто, кроме нас» песни Алексея Мелехова.
 CD «Золотые голоса. Поёт Анатолий Лизвинский». (2010) Музыкальный альбом, выпущен к 200-летию Кубанского казачьего хора.
 CD «Золотые голоса. Поёт Марина Крапостина» (2010) Музыкальный альбом, выпущен к 200-летию Кубанского казачьего хора.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт
 

Академические хоры России
Исполнители русских народных песен
Музыкальные коллективы Краснодара
Лауреаты Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко
Казачья музыка
Фольклорные коллективы России
Персоналии:Кубанский казачий хор